Psicologia: Burnout o síndrome de cremar-se pel treball, psicopatologia associada a professions que atenen directament a l'usuari del servei especialment en professions sanitàries i docents.
 Videojocs:
 Burnout (saga), saga de videojoc s desenvolupada per Criterion Games que proposa al jugador conduir vehicles potents a carretes i autopistes.
 Burnout (videojoc), primer videojoc de la saga de videojocs de curses, Burnout (saga) per les consoles PlayStation 2, Xbox i GameCube.
 Burnout 3: Takedown, tercer videojoc de la saga de videojocs de curses a màxima velocitat, Burnout.
 Burnout Revenge, 4t videojoc de la saga Burnout.
 Burnout Legends, videojoc de curses de la saga Burnout.
 Burnout Dominator, videojoc de la saga Burnout.
 Burnout Paradise, 5é videojoc de la saga Burnout.